Герметизм (поезія)
Герметизм (окультне вчення)